Ля́гва (обл. и прост.) — лягушка:
 Лягва рогатая — угловатая лягушка.
 Лягва () — хищная рыба европейский удильщик (морской чёрт).

См. также 
 Ляга
 Легавый

Примечания